Стурдза́ () — молдовське і румунське боярське прізвище, перша письмова згадка про яке датується 1540 роком.

Відомі носії 
 Василе Стурдза (1810–1870) — господар Молдовського князівства (1858—1859)
 Димітріе Стурдза (1833–1914) — політик, прем'єр-міністр, і президент Румунської академії в 1882–1884
 Іоніце Санду Стурдза (1761–1842) — господар Молдовського князівства з 21 червня 1822 по 5 травня 1828
 Михаїл Стурдза (1794–1884) — державний діяч і господар Молдовського князівства з квітня 1834 по червень 1849 року
 Олександр Стурдза (1791–1854) — історик-аматор, автор праць з релігійної та політичної проблематики, дипломат, благодійник
 Роксандра Стурдза (у шлюбі — Едлінг, 1786–1844) — філантроп, автор мемурів
 Скарлат Стурдза (1750–1816) — молдавський боярин, генерал-майор, статський радник, перший губернатор Бессарабської області (1812–1813)
 Яків Сандул-Стурдза (1756– після 1810) — український лікар, автор першого в Російській імперії дослідження прокази

Молдовські прізвища
Румунська шляхта
Молдовська шляхта